Степан Егорович Орлов (1929—2003) — советский и российский художник-живописец и график. Член Союза художников СССР (1970; Союза художников России с 1992). Заслуженный художник Тувинской АССР (1982).
Заслуженный художник РСФСР (1991).

Биография 
Родился 3 августа 1929 года в селе Калугино, Карагандинской области Казахской ССР, позже семья переехала в Магнитогорск.

С 1941 года в период Великой Отечественной войны, С. Е. Орлов, в возрасте двенадцати лет, начал свою трудовую деятельность учеником художника в Магнитогорском центральном клубе строителей, во время войны погиб его отец на фронте и умерла мать. С 1947 по 1949 года работал художником мартеновского цеха Магнитогорского металлургического комбината, без отрыва от производства получил среднее образование в Магнитогорской вечерней средней школе.

С 1949 по 1953 годы служил в рядах Советской армии в авиационно-технических частях Военно-Воздушных сил. С 1953 по 1955 годы продолжил работать художником в Магнитогорском металлургическом комбинате. С 1955 по 1960 годы обучался на отделении живописи в Ленинградском художественном училище имени В. А. Серова. С 1960 года после окончания с отличием Ленинградского художественного училища начал работать художником в Красноярском отделении художественного фонда РСФСР.

С 1967 года был участником краевых, республиканских и всесоюзных художественных выставок. Основные произведения С. Е. Орлова: портретные работы — «Чемпион мира по стрельбе Г. Н. Запольских и тренер И. Г. Зазулин», «Виктор Астафьев», «Алексей Петренко», художников «Юрия Ишханова», «Натальи Самойловой», «Румяны Внуковой», «Карла Вальдмана», «Юрия Худоногова» и «Александра Калинина», портреты «капитан-наставник Н. Г. Копцев», «маршал Г. К. Жуков», «групповой портрет хоккеистов команды Енисей», циклы работ о войне — «Похороны Ванеева», «Боль войны», «Далекий 41-й», «В партизанском штабе», «В далёком сорок первом», «Отец. 1941 год» и «Однофамилец», триптих «Хакасия», мозаичное панно в Красноярском городском Дворце культуры и на здании Красноярского железнодорожного почтамта.

В 1970 году С. Е. Орлов был избран членом Союза художников СССР, с 1992 года являлся членом — Союза художников России. С 1970 года избран членом правления и председателем художественного совета Красноярской краевой организации Союза художников СССР, избирался делегатом 3-го, 4-го, 5-го и 6-го съездов художников СССР.

В 1982 году «за достижения в области изобразительного искусства» С. Е. Орлову было присвоено почётное звание — Заслуженный художник Тувинской АССР.

27 апреля 1991 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «за достижения в области изобразительного искусства» С. Е. Орлову было присвоено почётное звание — Заслуженный художник РСФСР.

Умер 8 марта 2003 года в городе Красноярске.

Награды 
 Медаль «За трудовую доблесть» (1986)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Серебряная медаль Российской академии художеств (2000)

Звания 
 Заслуженный художник РСФСР (1991)
 Заслуженный художник Тувинской АССР (1982)

Премии 
 Премия города Красноярска (1995 — "за лучшее произведение, посвященное 50-летию Победы в Великой Отечественной войне: за портрет маршала Г. К. Жукова и работу «Далекий 41-й»)

Память 
 3 декабря 2014 года в Красноярске на здании по улице Ленина, 112 были установлены памятные знаки С. Е. Орлову

Примечания

Литература 
 Степан Егорович Орлов: Живопись. Рисунок / авт.-сост.: А. Н. Орлова, Л. М. Запятая. — Санкт-Петербург : Русская коллекция, 2010 г. — 239 с. — ISBN 978-5-901440-58-2
 Русские художники XVIII—XX веков / Соловьев В. Д. —  : Эксперт-клуб, 2005 (АО Моск. учеб. и Картолитография). — 429 с. — ISBN 5-98881-001-2

Ссылки 
 

Художники СССР
Художники России
Члены Союза художников СССР
Члены Союза художников России
Выпускники Санкт-Петербургского художественного училища имени Н. К. Рериха